Pustý zámek je název více objektů:

 Pustý zámek (přírodní památka) – přírodní památka i celý kopec v Lužických horách u České Kamenice, nad řekou Kamenicí
 Pustý zámek (hrad, okres Česká Lípa) – hrad v severní části hřebene Rač nad údolím Liběchovky, v katastrálním území Deštná u Dubé a poblíž Zakšína ve městě Dubá v okrese Česká Lípa
 Pustý zámek (hrad, okres Jeseník) – zaniklý hrad u obce Zálesí u Javorníka
 Pustý zámek (hrad, okres Ústí nad Labem) – zaniklý hrad u obce Velké Březno
 Pustý zámek (tvrz), zaniklá tvrz v okrese Beroun
 Pustý zámek (Doupovské hory) – druhá nejvyšší hora Doupovských hor

 jiný název pro
 Fredevald – hrad v Lužických horách u České Kamenice
 Burgstall – hradiště u Bulhar
 Pustý hrádek – předsunuté opevnění u Kašperku
 Veisenštejn – zřícenina hradu v okrese Bruntál
 Vlčí hrádek

Související články 
 Pustý hrad